Алексей Сергеевич Кондрашкин () — российский спортсмен, выступающий по самбо, дзюдо и универсальному бою. Является мастером спорта России по дзюдо и самбо, имеет звание Заслуженного мастера спорта России по универсальному бою. Победитель и призёр множества турниров по этим видам спорта.

Родился в Коломне в спортивной семье. Его мать — Людмила Кондрашкина — судья международной категории по самбо. Сергей Кондрашкин — отец Алексея — мастер спорта международного класса, победитель множества турниров по самбо. Сестры и жена также выступали в этом виде спорта и достигли высших результатов.

Спортивные результаты

Универсальный бой 
 Чемпионат России по универсальному бою 2017 года — ;.
 Чемпионат России по универсальному бою 2018 года — ;.
 Чемпионат России по универсальному бою 2019 года — ;.
 Кубок России по универсальному бою 2018 года — ;.
 Чемпионат Мира по универсальному бою 2017 года — ;.
 Чемпионат Мира по универсальному бою 2018 года — ;.
 Чемпионат Мира по универсальному бою 2019 года — ;.
 Чемпионат Европы по универсальному бою 2018 года — ;
 Чемпионат Европы по универсальному бою 2019 года — ;.

Самбо 
 Кубок России по самбо 2017 года — ;.
 Международный турнир категории «А» «Открытый чемпионат Республики Беларусь по самбо на призы Президента Республики Беларусь». — ;. 
 Международный турнир категории «А» на призы заслуженного мастера спорта России А. А. Аслаханова 2016 — ;.
 Международный турнир категории «А» на призы заслуженного мастера спорта России А. А. Аслаханова 2015 — ;.

Дзюдо 
 Кубок Европы по дзюдо г. Сараево Босния и Герцеговина 2013 года — ;.

Ссылки 
 Кондрашкин Алексей на сайте vsambo.ru
 Aleksey Kondrashkin Judoka на сайте judoinside.com
 Коломенец удостоен почетного звания «Заслуженный мастер спорта России»

Примечания 

Заслуженные мастера спорта России
Самбисты России
Дзюдоисты России
Мастера спорта России по самбо